Dameneinzel der Commonwealth Games 2014 im Squash.

Titelverteidigerin war Nicol David, die erneut das Turnier gewann. Im Finale bezwang sie Laura Massaro mit 12:10, 11:2 und 11:5.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Auslosung des Dameneinzels auf cwgsquash.net (englisch)

Squash
2014
Squashturnier in Glasgow
Frauensquashturnier